Johan Munters (ur. 23 sierpnia 1978 w Dżakarcie) – pochodzący z Indonezji szwedzki skoczek narciarski, reprezentant Szwecji w tej dyscyplinie sportu. Uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów. Medalista mistrzostw Szwecji, mistrz tego kraju z 2002.

Życiorys 
Urodził się w Dżakarcie w Indonezji. W wieku 5 miesięcy został adoptowany i wyjechał do Szwecji. Ojciec, który go adoptował jest byłym skoczkiem narciarskim. Munters w czasie nauki w szkole średniej przeniósł się do norweskiego Trondheim, aby móc pogodzić naukę z treningami. Swój pierwszy skok narciarski oddał w 1984.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował 27 stycznia 1994, zajmując, wraz z reprezentacją Szwecji, 14. miejsce w rozgrywanym w Breitenwang konkursie drużynowym mistrzostw świata juniorów. W zawodach tej rangi wystartował jeszcze w dwóch kolejnych latach, zajmując indywidualnie 46. (1995) i 45. (1996) pozycję, a drużynowo miejsce 14. (1995) i 16. (1996).

W sezonie 1994/1995 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 75. miejsce w konkursie rozgrywanym w Lillehammer 3 grudnia 1994. W tym samym sezonie zdobył także swój pierwszy punkt do klasyfikacji generalnej tego cyklu, zajmując 2 kwietnia 1995 30. pozycję w konkursie rozegranym w Gällivare. W zawodach tej rangi najlepszy wynik osiągnął 18 marca 2001 w Hede, gdzie był 8. W sumie w całej karierze zdobył 164 punkty do klasyfikacji generalnych Pucharu Kontynentalnego, a najlepszą pozycją jaką zajął w klasyfikacji całosezonowej była 143. lokata z sezonu 1999/2000.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w tym samym sezonie co w Pucharze Kontynentalnym. W pierwszym starcie, który miał miejsce 4 lutego 1995 w Falun, zajął 58. miejsce. W zawodach tej rangi w swojej karierze punktował dwukrotnie. Po raz pierwszy 24 listopada 2000 w Kuopio, gdzie był 18., a po raz drugi i ostatni 7 marca 2001 w Falun, gdzie zajął 25. lokatę. Dzięki zdobytym wówczas 19 punktom zajął w sezonie 2000/2001 62. miejsce w klasyfikacji generalnej. W Pucharze Świata dwa razy wziął także udział w konkursach drużynowych – najlepszym osiągnięciem w tej rywalizacji była 9. pozycja z konkursu w Trondheim, który rozegrano 23 lutego 1996. W zawodach tej rangi 13 marca 2002 zanotował także swój ostatni występ w oficjalnych zawodach międzynarodowych w karierze, nie uzyskując kwalifikacji do konkursu rozgrywanego w Falun.

W 2001 zanotował jedyny w karierze start na mistrzostwach świata. W rywalizacji indywidualnej był 50. na skoczni dużej i 49. na skoczni normalnej, a w obu konkursach drużynowych zajął 10. pozycję.

W tym samym roku wystąpił także w dwóch konkursach Letniego Grand Prix, w obu przypadkach nie uzyskując awansu do konkursów głównych.

W maju 2002 podjął decyzję o zakończeniu kariery zawodniczej w wyniku odniesionej podczas gry w piłkę nożną kontuzji kolana i braku pomocy ze strony Szwedzkiego Związku Narciarskiego w jej wyleczeniu.

Czterokrotnie zdobywał medale indywidualnych konkursów mistrzostw Szwecji w skokach narciarskich. W 1997 na skoczni normalnej i w 2000 na skoczni dużej zdobywał medale brązowe, w 2001 na skoczni normalnej zajął 2. pozycję, a w 2002 na skoczni średniej został mistrzem kraju. Stawał również na podium mistrzostw Szwecji juniorów – w 1994 i 1996 został mistrzem kraju w tej kategorii wiekowej, a w 1995 zdobył srebrny medal.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 50. miejsce (K-116), 49. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 10. miejsce (K-116), 10. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1995  Gällivare – 46. miejsce
 1996  Asiago/Gallio – 45. miejsce
 Drużynowo
 1994  Breitenwang – 14. miejsce
 1995  Gällivare – 14. miejsce
 1996  Asiago/Gallio – 16. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Osoby pochodzenia indonezyjskiego
Ludzie urodzeni w Dżakarcie
Urodzeni w 1978